Бусе Тосун (род. 12 мая 1995) — турецкая спортсменка, борец вольного стиля. Выступала за спортивный клуб «İzmir Büyükşehir Belediyesi GSK», в 2015 году перешла в «Yalova Altınova Tersaneler SK». Призёр чемпионатов мира и Европы.

Биография 
В 2013 году принимала участие в чемпионате Европы в Тбилиси, но не смогла пробиться в полуфинал . В том же году выиграла чемпионат среди юниоров, проходивший в городе Скопье. Также в 2013 году Бусе участвовала в Чемпионате мира в Будапеште, но не завоевала медалей.

В 2014 году Бусе Тосун выиграла золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Катовице. В том же году она принимала в Чемпионате мира в Ташкенте.

В 2015 году завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по борьбе для спортсменов не старше 23 лет, проходившем в Валбжихе. В 2015 году Бусе принимала участие в Европейских играх, проходивших в Баку.

В 2016 году Бусе завоевала бронзовую медаль на Чемпионате Европы в Риге. Также она стала золотой медалисткой на чемпионате Европы по борьбе для спортсменов не старше 23 лет, проходившем в Русе. В том же году она Бусе Тосун сумела пройти квалификацию на Олимпийские игры. В мае 2018 года на чемпионате Европы в Каспийске стала бронзовым призёром.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Турции
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года